Grinda kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Grinda, Antarktis,

Sverige 

 Grinda, ö, Stockholms län, 
Grinda, Flens kommun, herrgård och småort i Flens kommun

Robotskapade Antarktisförgreningar